Augustynowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Augustynowicz (1865–1944), polnischer Maler
 Anna Augustynowicz (* 1959), polnische Theaterregisseurin
 Bolesław Augustynowicz (1826–1908), Abgeordneter zum galizischen Landtag
 Christoph Augustynowicz (* 1969), österreichischer Historiker 
 Humbert Augustynowicz (* 1935), österreichischer Jazzmusiker
 Tomasz Augustynowicz (1809–1891). polnisch-russischer Arzt, Botaniker und Ethnograph